Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 1996/97, је пета сезона ове лиге у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

У Првој лиги ове лиге учествовало је 14 клубова, који су играли по двоструком лига систену(свако са сваким две утакмице). Из Прве лиге 1995/96 лиге су испали: Охрид из Охрида, Љуботен из Тетова и Осогово из Кочана. Уместо њих из Друге лиге су ушли само екипа Брегалница из Штипа и Шкендија 79 из Тетова.

Титулу је бранила и одбранила екипа Силекса из Кратова, освојивши своју другу титулу.

У овој сезони, првак Силекс се пласирао у Прво коло квалификција за Лигу шампиона 1997/98. Другопласирна екипа Победе играла је у УЕФА купу а у Купу победника купова освајач Купа Македоније екипа Слоге Југомагната.

Из лиге су испале екипе Рудар из Пробиштипа, и Шкендија 79 из Тетова.

Састав Прве лиге у сезони 1996/97.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 1997/98.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 1996/97. у македонском фудбалу